Rapid Bukarest (rumänska Fotbal Club Rapid București) är en fotbollsklubb från Bukarest. Klubben grundades 1923 och har blivit rumänsk mästare 1967, 1999 och 2003.

Källor

 
Sportklubbar bildade 1923